Märkisch Buchholz är en småstad i Tyskland, belägen i Landkreis Dahme-Spreewald i förbundslandet Brandenburg. Staden ligger vid floden Dahme, 56 km söder om Berlin. Staden är den minsta staden i Brandenburg och en av de minsta i Tyskland. Märkisch Buchholz administreras som en del av kommunalförbundet Amt Schenkenländchen, med säte i grannstaden Teupitz.

Före 1937 kallades staden Wendisch Buchholz.

Befolkning

Referenser 

Kommuner och städer i Landkreis Dahme-Spreewald